"Sinopa" insectivorus је изумрла врста плаценталних сисара из кладуса Carnivoramorpha, која је у периоду од раног до средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Sinopa" insectivorus је раније била уврштена унутар изумрлог рода Sinopa, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoramorpha.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Sinopa" insectivorus.

Временска распрострањенст врсте "Sinopa" insectivorus унутар кладуса Carnivoramorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара